Kärret kan syfta på:

Kärret, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun.
Kärret, Lerums kommun, småort i Lerums kommun
Kärret, Ormsö – före detta by på Ormsö i Estland
Kärret, Småland, sjö i Mönsterås kommun.
Landvetters-Kärret, småort i Härryda kommun.

Se även
Kärr